Miejscowości w USA:
 Tolono – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Gminy w USA:
 Tolono (ang. Tolono Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign